Antonio Marchesano ist der Name folgender Personen:

 Antonio Marchesano (Politiker) (1930–2019), uruguayischer Politiker
 Antonio Marchesano (Fussballspieler) (* 1991), schweizerisch-italienischer Fußballspieler